A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia – videogioco del 1989
A Boy and His Blob – videogioco del 2009